HMS Adventure ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Adventure (1771), Bark und Expeditionsschiff von James Cook
 HMS Adventure (1904), ein 1904 gebauter Scout-Kreuzer
 HMS Adventure (M23), ein 1924 vom Stapel gelaufener Minenkreuzer

Adventure